Bester est un patronyme porté notamment par :
 Alfred Bester (1913-1987), auteur américain de science-fiction ;
 André Bester, entraîneur de rugby à XV sud-africain ;  
 Eva Bester (1985 -), journaliste française ;
 Philip Bester (1988-), joueur de tennis canadien ;
 Rudolf Bester (1983-), footballeur namibien ;
 Shaun-Nick Bester (1991-), coureur cycliste sud-africain.

Prénom 
 Bester Kalombo est un ancien arbitre malawite de football.

Toponyme 
 Bester est une localité du Cameroun.